Puig-arnau (Odèn), masia de Canalda (municipi d'Odèn a la comarca del Solsonès).
 Puig-arnau (Sant Miquel Sesperxes), masia del terme municipal de Sant Martí de Centelles, a la comarca d'Osona 
 Serra de Puig-arnau, serra al municipi de Sant Martí de Centelles, comarca d'Osona 
 Rasa de Puig-arnau, afluent per la dreta de la rasa de Coll de Jou